Claudio Garzelli (1949) – dirigente sportivo, docente ed ex calciatore italiano
 Enrico Garzelli (1909-1992) – canottiere italiano
 Paolo Garzelli (1945) – ex calciatore italiano
 Stefano Garzelli (1973) – ex ciclista su strada italiano